Станислав Сергеевич Павлов () — казахстанский футболист, вратарь. Выступал за молодёжную сборную Казахстана.

Карьера 
Воспитанник усть-каменогорского футбола, с 12 лет тренировался в Восточно-Казахстанской областной СДЮСШОР по футболу (тренер — Миненков Андрей Алексеевич).

В чемпионате 2011 года играл в дубле «Востока». С 2012 года — в системе футбольного клуба «Актобе». Провёл в высшей лиге 7 игр и 3 игры — в Кубке Казахстана. В дубле «Актобе» провёл 52 игры.

Привлекался в молодёжную сборную Казахстана.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Академия Онтустик»